Transparenzprinzip steht für:

 Transparenzprinzip (AGB-Recht), im deutschen Recht für allgemeine Geschäftsbedingungen
 Transparenzprinzip (Steuer), im deutschen Unternehmensteuerrecht